Melinopterus är ett släkte av skalbaggar. Melinopterus ingår i familjen Aphodiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Melinopterus